Вито:

 Вито — мужское имя.
 Вито, Луи (род. 1988) — американский сноубордист, выступающий в хафпайпе.
 Вито Корлеоне  (1891—1955) — главный герой романа Марио Пьюзо «Крёстный отец».
 Вито, Виктор (род. 1987) — новозеландский регбист, блайндсайд-фланкер.
 Вито-д’Азио — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне.